Шестой розыгрыш Кубка РСФСР по хоккею с шайбой снова был проведён по классической схеме. Победитель получал право сыграть в Кубке СССР текущего сезона.

Список участников

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки... Кубок СССР/МХЛ/России 1950/1951 - 1997/1998. Кубок РСФСР 1950/1951 - 1990/1991 Справочник. Москва. 2008.

Хоккей с шайбой